Hankey – miasto w Południowej Afryce

Osoby o tym nazwisku
 Euan Hankey – brytyjski kierowca wyścigowy
 Katherine Hankey – angielska katechetka i poetka
 Maurice Hankey – brytyjski polityk